Il Trofeo Spagnolo è stato un torneo calcistico amichevole istituito nel 1995 dal Genoa in memoria di Vincenzo Claudio Spagnolo, il tifoso genoano ucciso prima della partita di campionato contro il Milan del 29 gennaio di quello stesso anno.

Disputato come torneo triangolare con partite da 45 minuti nelle prime tre edizioni, dal 1998 viene assegnato al vincitore di una gara singola allo stadio Luigi Ferraris tra il Genoa e una squadra invitata.

A partire dal 1995 il Trofeo si è disputato ogni anno nel periodo compreso tra il 9 ed il 17 agosto tranne che nel 2006, anno in cui si tenne il 3 settembre, e nel 2012 che si disputò il 7 settembre in concomitanza del 119º anniversario della fondazione del Genoa. È stato sospeso nel 2005, a causa della retrocessione a tavolino in serie C1 del Genoa, nel 2009, a causa dell'indisponibilità dello stadio Ferraris, e nel 2011, a causa della concomitanza con la partita del secondo turno di Coppa Italia allo stadio Ferraris tra Sampdoria ed Alessandria del 14 agosto. L'ultima edizione si è tenuta nel 2012.

Albo d'oro

Edizioni

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2010

2012

Numero di vittorie

Squadre partecipanti

Marcatori del torneo

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Genoa C.F.C.
Competizioni calcistiche amichevoli
Calcio a Genova
Competizioni sportive a Genova